Lyprauta är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1929. Lyprauta ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Platthornsmyggor
Lyprauta